Marshall Street Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Marshall Street Historic District (Allegan County, Michigan), ID-Nr. 87000256
 Marshall Street Historic District (Branch County, Michigan), ID-Nr. 90001123